Peacemaker ou peace maker (pouvant se traduire de l'anglais par « faiseur de paix ») peut faire référence à :

Littérature 
 Peace Maker, ainsi que sa suite Peace Maker Kurogane, manga de Nanae Chrono ;
 Peace Maker, un manga de Ryōji Minagawa édité en français par Glénat ;
 Peacemaker, nom porté par plusieurs personnages de l'Univers de DC comics.

Musique 
 Peacemaker, une chanson du groupe Kool and the Gang ;
 Peace Maker, un album de Doc Gynéco ;
 Yvan Peacemaker (né en 1976), compositeur, réalisateur artistique, producteur et musicien suisse.

Divers 
 PeaceMaker, un jeu vidéo développé par le studio américain ImpactGames ;
 Peacemaker,  une série télévisée américaine dont la diffusion a commencé en 2022 ;
 le Colt Single Action Army, revolver conçu en 1872 ;
 Convair B-36 Peacemaker, un bombardier stratégique construit par Convair et utilisé par l'United States Air Force de 1949 à 1959.

Voir aussi 
 Peacemakers, série télévisée américaine en dix épisodes de 42 minutes diffusée en 2003.
Homonymie de titre